Transbaïkal peut désigner : 
Ce qui vient de la Transbaïkalie
Le Transbaïkal (cheval), une race de chevaux